Montana je lahko:
 Montana, zvezna država v Združenih državah Amerike
 Montana, okraj v Bolgariji
 Montana, naselje v Bolgariji
 Montana, nekdanja občina v Švici, od leta 2017 del novo ustanovljene občine Crans-Montana